The Ultimate Fighter 5 fue la quinta temporada del reality de televisión de The Ultimate Fighter que se estrenó el 5 de abril de 2007. Los equipos separados fueron dirigidos por los combatientes de UFC Jens Pulver y B.J. Penn.

Elenco

Entrenadores 
  Equipo Pulver
Jens Pulver, entrenador principal
Matt Pena, instructor de boxeo
Taisei Kikuchi, instructor de sumisiones
Kirk White, instructor de lucha
Jeremy Horn, instructor invitado
Matt Hughes, instructor invitado
Karo Parisyan, instructor invitado

  Equipo Penn
B.J. Penn, entrenador principal
Rudolph Valentino, instructor de kickboxing
Tony DeSouza, instructor de lucha
Reagan Penn, instructor de Jiu-Jitsu Brasileño
Randy Couture, instructor invitado

Peleadores 
Elegidos inicialmente.
Equipo Penn
Gray Maynard, Matt Wiman, Gabe Ruediger*, Joe Lauzon, Rob Emerson, Andy Wang**, Allen Berube*, Noah Thomas*

Equipo Pulver
Corey Hill, Nate Diaz, Brandon Melendez, Marlon Sims*, Manny Gamburyan, Cole Miller, Brian Geraghty, Wayne Weems

[*] - Fuera del espectáculo
[**] - Enviados al otro equipo

Otros 
Anfitriones: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Final 

Peso ligero:  Nate Diaz vs.  Manvel Gamburyan
Diaz ganó por lesión de Gamburyan (hombro dislocado) a los 0:20 segundos de la 2ª ronda para convertirse en el ganador de peso ligero de TUF.

Llaves 

Leyenda
{| style="border:1px solid black;" align=left
|-
| style="background:gold; width:40px;" |
|  
| Equipo Pulver
|-
| style="background:blue; width:40px;" |
|  
| Equipo Penn
|-
| style="width:60px;" | DU
|  
| Decisión Unánime
|-
| style="width:60px;" | DM
|  
| Decisión Mayoritaria
|-
| style="width:60px;" | DD
|  
| Decisión Dividida
|-
| style="width:60px;" | SUM
|  
| Sumisión
|-
| style="width:60px;" | (T)KO
|  
| Nocaut (Técnico)
|}

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial (en inglés)
 

Episodios de The Ultimate Fighter